Laleu kan syfta på:
 Laleu, Orne
 Laleu, Somme